Il Roller Hockey Asia Cup 2001 è stata la 7ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina a Shanghai.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla Corea del Nord per la 1ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dal Giappone per la 3ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Campioni

Torneo femminile

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati torneo femminile su rinkhockey.net

2001